Эрна́ндес () — испанская фамилия, происходящая от мужского имени . Иногда неверно передаётся как Хернандез, Хернандес, Эрнандез. Известные носители:

А 
 Эрнандес, Абель (род. 1990) — уругвайский футболист.
 Эрнандес, Адриан (род. 1986) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Эрнандес, Айзек Оскар (род. 1980) — гватемальско-американский актёр.
 Эрнандес, Алонсо (род. 1994) — американский футболист.
 Эрнандес, Альфредо — американский барабанщик.
 Эрнандес, Амелия (род. 1971) — венесуэльская шахматистка.
 Эрнандес, Анайси (род. 1981) — кубинская дзюдоистка, олимпийская медалистка.
 Эрнандес, Анхель (род. 1961) — пуэрто-риканский боксёр-профессионал.
 Эрнандес, Ариэль (род. 1972) — кубинский боксёр, двукратный олимпийский чемпион.
 Эрнандес, Армандо (род. 1984) — мексиканский кино и телеактёр.

В 
 Эрнандес, Владимир (род. 1989) — колумбийский футболист.

Г 
 Эрнандес, Гензель (1993—2020) — кубинский рабочий-подсобник, убитый полицией, что привело к протестным выступлениям.

Д 
 
 Эрнандес, Дарвинсон (род. 1996) — венесуэльский бейсболист.
 Эрнандес, Долорес (род. 1997) — мексиканская прыгунья в воду.
 Эрнандес, Джей (род. 1978) — американский актёр.
 Эрнандес, Джейсон (род. 1983) — пуэрто-риканский футболист.
 Эрнандес, Джеки (1940—2019) — кубинский бейсболист.
 Эрнандес, Джовани (род. 1993) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Джованни (род. 1976) — колумбийский футболист.
 Эрнандес, Джонатан (род. 1972) — мексиканский художник.

Ж 
 Эрнандес, Жан-Франсуа (род. 1969) — французский футболист. Отец Лукаса и Тео Эрнандесов.

И 
 Эрнандес, Исраэль (род. 1970) — кубинский дзюдоист.

Й 
 Эрнандес, Йоан Пабло (род. 1984) — кубинский боксёр-профессионал, чемпион мира по версии IBF (2011—2015).
 Эрнандес, Йоэнлис (род. 1997) — кубинский боксёр-любитель и профессионал, чемпион мира (2021).

К 
  (род. 1988) — американская актриса.
 
 Эрнандес, Кевин (род. 1985) — гондурасский футболист, вратарь.
 Эрнандес, Кике (род. 1958) — испанский футбольный тренер.
 Эрнандес, Клодовиль (1937—2009) — бразильский политик, модельер, телеведущий.

Л 
 Эрнандес, Ласаро (род. 1961) — кубинский хоккеист на траве.
 Эрнандес, Лена (род. 1958) — российская и испанская танцовщица и хореограф.
 Эрнандес, Лилимар (род. 2000) — американская и венесуэльская актриса.
 Эрнандес, Лори (род. 2000) — американская гимнастка.
 Эрнандес, Луз (род. 1987) — бразильский футболист.
 Эрнандес, Луис (род. 1968) — мексиканский футболист, нападающий.
 Эрнандес, Луис — мексиканский фигурист-одиночник.
 Эрнандес, Луис Хосе (род. 1998) — коста-риканский футболист.
 Эрнандес, Лукас (род. 1996) — французский футболист.

М 
 Эрнандес, Максимилиано (род. 1973) — американский актёр кино и телесериалов, сценарист.
 Эрнандес, Марипи (род. 1977) — аргентинская хоккеистка на траве, трёхкратный призёр летних Олимпийских игр.
 Эрнандес, Марко (род. 1992) — доминиканский бейсболист.
 Эрнандес, Мелитон (род. 1982) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Мельба (1921—2014) — кубинская революционерка.
 Эрнандес, Мигель (1910—1942) — испанский поэт и драматург
 Эрнандес, Мойсес (род. 1992) — гватемальский футболист.

Н 
 Эрнандес, Нико (род. 1996) — американский боксёр.
 Эрнандес, Николас (род. 1979) — аргентинский футболист.
 Эрнандес, Ноэ (1979—2013) — мексиканский легкоатлет, бронзовый призёр летних Олимпийских игр в Сиднее (2000).

О 
 Эрнандес, Онель (род. 1993) — немецкий футболист.

П 
 Эрнандес, Пабло (род. 1985) — испанский футболист.
 Эрнандес, Патрик (род. 1949) — французский диско-певец.
 Эрнандес, Патрисио (род. 1956) — аргентинский футболист, полузащитник.
 Эрнандес, Пепу (Хосе Висенте, род. 1958) — испанский баскетбольный тренер, чемпион мира 2006 года.

Р 
 
 Эрнандес, Родриго (род. 1996) — испанский футболист.
 Эрнандес, Роман (1949—2021) — кубинский шахматист, гроссмейстер (1978).
 Эрнандес, Росио (род. 1985) — пуэрто-риканская и американская футболистка.

С 
 Эрнандес, Серхио (род. 1983) — испанский автогонщик.
 Эрнандес, Себастьян (род. 1986) — колумбийский футболист.
 Эрнандес, Сильвио (1908—1984) — мексиканский баскетболист, бронзовый призёр летних Олимпийских игр 1936 года.

Т 
 Эрнандес, Тео (род. 1997) — французский футболист.

Ф 
 Эрнандес, Феликс (род. 1986) — венесуэльский профессиональный бейсболист, стартовый питчер клуба Главной лиги бейсбола «Сиэтл Маринерс».
 Эрнандес, Фелисберто (1902—1964) — уругвайский писатель.
 Эрнандес, Фредди (род. 1979) — мексиканский боксёр-профессионал.
 Эрнандес, Фреди (род. 1978) — колумбийский легкоатлет.

Х 
 Эрнандес, Хесус (род. 1981) — испанский профессиональный шоссейный велогонщик.

Э 
 Эрнандес, Эдвин (род. 1986) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Эдди (род. 1991) — гондурасский футболист.
 Эрнандес, Эйприл Ли (род. 1980) — американская актриса.
 
 Эрнандес, Элиас (род. 1988) — мексиканский футболист.
 Эрнандес, Эльвира (род. 1951) — чилийский поэт, литературный критик.
 Эрнандес, Эндрю (род. 1999) — гибралтарский футболист. Брат Энтони Эрнандеса.
 Эрнандес, Энрике (род. 1991) — пуэрто-риканский бейсболист.
 Эрнандес, Энрико (род. 2001) — сальвадорский футболист.
 Эрнандес, Энтони (род. 1995) — гибралтарский футболист. Брат Эндрю Эрнандеса.

Я 
 Эрнандес, Ямпьер (род. 1984) — кубинский боксёр.

В составе сложных имён 
 Акоста Эрнандес, Рубен (род. 1934) — волейбольный функционер.
 Ангосто Эрнандес, Хуан Хосе (род. 1985) — испанский футболист, игрок в мини-футбол.
 Вальенте Эрнандес, Марк (род. 1987) — футболист, центральный защитник.
 Гарсия Эрнандес, Уго Хосе — венесуэльский дипломат и действующий посол Венесуэлы в Российской Федерации.
 Кастильо Эрнандес, Лукас Гильермо (1879—1955) — католический прелат, первый епископ Коро, архиепископ Каракаса.
 Мартинес Эрнандес, Марио Роберто (род. 1989) — гондурасский футболист.
 
 Руис Эрнандес, Генри (род. 1944) — никарагуанский политический и военный деятель, член Национального руководства Сандинистского фронта национального освобождения в Никарагуа.
 Фариньяс Эрнандес, Гильермо (род. 1962) — кубинский психолог, независимый журналист и диссидент, борец с цензурой, лауреат премии имени Андрея Сахарова.
 Фернандо Эрнандес Леива (род. 1964) — мексиканский серийный убийца, который похитил и убил 137 человек.
 Эрнандес Гутьеррес, Хавьер (род. 1961) — мексиканский футболист, полузащитник.
 Эрнандес де Леон, Бернардо (род. 1993) — мексиканский футболист, защитник клуба «Монтеррей».
 Эрнандес Балькасар, Хавьер (род. 1988) — мексиканский футболист, нападающий.
 Эрнандес Герреро, Хильберто (род. 1970) — мексиканский шахматист, гроссмейстер.
 Эрнандес Кабальеро, Мария Элена (род. 1967) — кубинская поэтесса, принадлежит к поколению 80-х.
 Эрнандес Карменатес, Ольден (род. 1984) — кубинский шахматист, гроссмейстер (2007).
 
 Эрнандес-Ката, Альфонсо (1885—1940) — кубинский и испанский писатель, драматург, журналист, дипломат.
 Эрнандес Марин, Рафаэль (1892—1965) — выдающийся пуэрто-риканский композитор и музыкант.
 Эрнандес Мартинес, Максимилиано (1886—1956) — сальвадорский военный и политический деятель.
 Эрнандес Морильо, Даниэль (1856—1932) — перуанский художник.
 
 Эрнандес Родригес, Луис (род. 1989) — испанский футболист.
 Эрнандес Сьерра, Хуан (род. 1969) — кубинский боксёр, четырёхкратный чемпион мира.
 Эрнандес Хирон, Франсиско (? —1554) — испанский конкистадор.

Топонимы 
 Хосе Эрнандес — станция Линии D метрополитена Буэнос-Айреса.